Запорожский сельский совет:

 Запорожский сельский совет — входит в состав Весёловского района Запорожской области Украины.
 Запорожский сельский совет — входит в состав Софиевского района Днепропетровской области Украины.